Rock Master 2012  –  międzynarodowe, elitarne, prestiżowe zawody we wspinaczce sportowej organizowane corocznie od 1987 roku we włoskim Arco, które w 2012 roku odbyły się w dniach 1 - 4 września. 

Zawody wspinaczkowe podczas festiwalu w  Arco we wspinaczki na szybkość były traktowane jako  Puchar Świata we wspinaczce sportowej 2016, Arco (ITA) (.

Wyniki 
Legenda

Prowadzenie 
Zawody tej edycji Rock Master w prowadzeniu były rozgrywane wyłącznie w ramach zawodów Rock Master 2012. W zawodach wspinaczkowych w konkurencji prowadzenia wzięło udział 11 zawodników oraz 10 zawodniczek.

Wspinaczka na szybkość 
Zawody tej edycji Rock Master we wspinaczce na szybkość były rozgrywane jednocześnie jako IFSC Puchar Świata we wspinaczce sportowej, Arco (ITA) 2012, dlatego też w kwalifikacjach do fazy finałowej na szybkość wzięło udział 16 wspinaczy i 17 wspinaczek.

Bouldering i Duel 
Konkurencje; boulderingu i duelu, rozegrane zostały wyłącznie w ramach zawodów Rock Master 2012. W zawodach wspinaczkowych w konkurencji duelu wzięło udział 8 zawodników oraz 8 zawodniczek.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2012 we Włoszech
2012 we wspinaczce sportowej
Rock Master